V50 peut faire référence à plusieurs sujets :

Médecine 
 Occupant d'une camionnette blessé dans une collision avec un piéton ou un animal, d’après la classification internationale des maladies.

Transports 
 Toyota Camry V50, une génération de la Toyota Camry ;
 Volvo V50, un modèle du constructeur suédois Volvo ;
 La Moselle-Saône à vélo, véloroute 50 du schéma national des véloroutes.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres